Langford kan syfta på:

 Richard E Langford - amerikansk författare, född 1925

Australien 

 Langford (del av en befolkad plats), Western Australia, Gosnells,

Kanada 

 Langford (ort i Kanada), British Columbia,

Storbritannien 

 Lower Langford, ort, England, North Somerset, 
 Langford, Bedfordshire, England, Central Bedfordshire, 
 Langford, Essex, 
 Langford, Nottinghamshire, 
 Langford, Oxfordshire, 
 Langford, Cullompton – en ort i Cullompton, Mid Devon, Devon, England
 Langford, Newton St. Cyres – en ort i Newton St. Cyres, Mid Devon, Devon, England
 Langford, Norfolk – en ort i Ickburgh, Breckland, Norfolk, England
 Langford, Somerset – en ort i Somerset, England

USA 

 Langford, South Dakota, ort, Marshall County,